Jérémy Lauzon (né le  à Val-d'Or dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2013-2014 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||55 ||5 ||11 ||16 ||64 ||9 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
| 2014-2015 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||60 ||15 ||21 ||36 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||46 ||10 ||40 ||50 ||80 ||9 ||1 ||7 ||8 ||8
|-
| 2016-2017 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||39 ||5 ||23 ||28 ||50 ||13 ||5 ||9 ||14 ||22
|-
| 2017-2018 || Bruins de Providence || LAH ||52 ||1 ||6 ||7 ||38 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence || LAH ||29 ||1 ||6 ||7 ||42 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston || LNH ||16 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Bruins de Providence || LAH ||45 ||1 ||12 ||13 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH ||19 ||1 ||1 ||2 ||29 ||6 ||0 ||0 ||0 ||18
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 41 || 1 || 7 || 8 || 40 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Kraken de Seattle || rowspan=2 | LNH || 53 || 1 || 5 || 6 || 67 || - || - || - || - || -
|-
| Predators de Nashville || 13 || 1 || 0 || 1 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2

| 142 || 5 || 13 || 18 || 152 || 16 || 0 || 0 || 0 || 22

Au niveau international 

|-
| 2017 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde -20 ans ||7 ||2  ||1 ||3 ||2 ||align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en avril 1997
Naissance à Val-d'Or
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur du Kraken de Seattle
Joueur des Predators de Nashville